«Аппалу́за» или аппалуса может означать:

 «Аппалуза» — порода лошади, выведенная американским племенем Нез-персе.
 Аппалуза (племя) — племя индейцев, до контакта с европейцами проживавшее близ города Опелусас в штате Луизиана.
 «Аппалуза» — фильм 1966 года с Марлон Брандо в главной роли, реж. Сидни Дж. Фури (США)
 «Аппалуза» — роман 2005 года  американского прозаика Роберта Б. Паркера, лёгший в основу одноимённого фильма 2008 года.
 «Аппалуза» — фильм 2008 года с участием Эда Харриса, Вигго Мортенсена и Джереми Айронса, реж. Эд Харрис (США)
 Appaloosa Interactive — компания-разработчик видеоигр.